Carlo Bergonzi (Vidalenzo,  frazione del municipio de Polesine Parmense, cerca de Parma, 13 de julio de 1924-Milán, 25 de julio de 2014) fue un tenor italiano. Aunque interpretó y grabó varios roles de bel canto y del verismo, sobre todo se relaciona su nombre con óperas de Giuseppe Verdi, incluyendo un gran número de obras menos conocidas que ayudó a recuperar.

Biografía 
Comenzó a cantar después de una audición a los catorce años, originariamente como barítono. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero en un campo alemán por sus actividades anti-nazis. Cuando acabó la guerra y fue liberado, regresó a Italia y empezó a estudiar en el Conservatorio Boito de Parma. Estudió canto con el maestro E. Campogaliani.

El 7 de agosto de 1947, a los veintitrés años, hizo su debut como Shaunard en La Bohème (1947). Al año siguiente hizo su debut en Lecce como Fígaro de El barbero de Sevilla, de Rossini. Otros papeles de barítono que interpretó fueron: Arlesiana (Metifio), Don Pasquale (Dottor Malatesta), L'Elisir d’amore (Belcore), Lucia di Lammermoor (Lord Enrico Asthon), Le Astuzie di Bertoldo (Ghirlino), Pagliacci (Silvio), L'Amico Fritz (Fritz Kobus), Cavalleria Rusticana (Alfio), Werther (Albert), La Bohème (Marcello), La Fanciulla del West (Sonora), Madama Butterfly (Sharpless), Manon Lescaut (Lescaut), Il Barbiere di Siviglia (Figaro), Mignon (Laerte), Rigoletto, y La Traviata (Giorgio Germont).

Después de reeducar su voz, hizo debut como tenor en 1951 con Andrea Chénier. Ese mismo año, para celebrar el 50.º aniversario de la muerte de Verdi, la radio estatal italiana (RAI) le contrató para una serie de óperas de Verdi.

En 1953, Bergonzi hizo su debut sucesivamente en La Scala, interpretando el rol de Masaniello en la opera homónima de Jacopo Napoli, en Londres como D. Álvaro en La forza del destino y en el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1955 haría su debut en Estados Unidos en la Ópera Lírica de Chicago, y al año siguiente cantaría en el Metropolitan Opera el papel de Radamés de la ópera Aida de Verdi, que fue uno de sus papeles más importantes. Sus actuaciones en la Arena de Verona casi fueron ininterrumpidas desde 1958 a 1975. Su debut en el Covent Garden, de nuevo como D. Álvaro, no se produjo hasta 1962. En 1966, interpretó y grabó Pagliacci con Herbert von Karajan.

Bergonzi siguió cantando a lo largo de la década de los años setenta en los principales teatros de ópera. En los años ochenta, se concentró más en recitales. 

Entre sus diversos papeles, se le recuerda en particular: Riccardo de Un ballo in maschera y Rodolfo de Luisa Miller de Verdi, Des Grieux de Manon Lescaut y Cavaradossi de Tosca de Puccini.

Terminó su carrera artística en 1995 con un concierto en Viena, aunque tuvo apariciones posteriores. En 1996, Bergonzi participó en la gala del 25.º aniversario del director de orquesta James Levine, en el Metropolitan Opera. Dio su concierto de despedida de los Estados Unidos en el Carnegie Hall el 17 de abril de ese mismo año. Sin embargo, en el año 2000 intentó representar Otello de Verdi en versión de concierto con la orquesta de la Ópera de Nueva York, que no pudo terminar por encontrarse enfermo. 

En su amplia discografía se encuentran cinco versiones de Aida y dos de Un ballo in maschera, una grabación de treinta y una arias para tenor de Verdi, para Philips Classics. Otras grabaciones destacadas: "La Boheme", "Madama Butterfly" ambas con Renata Tebaldi y dirigidas por Tullio Serafin;(Decca London) Aida, con Herbert von Karajan dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Viena (Decca) y Attila, con Gardelli dirigiendo a la Orquesta Royal Philharmonic (Philips),"Un ballo in maschera" primera versión con Birgit Nilsson y dirigido por Sir Georg Solti (Decca London) segunda versión con Leontyne Price dirigida por Erich Leinsdorf (RCA Victor), Il trovatore dirigido por Serafin (Deutsche grammophon).

Tras su retiro, Bergonzi se dedicó a "I due Foscari", su hotel en Busseto, que también acoge la Accademia Verdiana. Bergonzi protegió a tenores como Roberto Aronica, Vincenzo La Scola, Filippo Lo Giudice, Philip Webb, Giorgio Casciari, Paul Caragiulo, Lance Clinker y, sobre todo, Salvatore Licitra.

Murió en Milán el 25 de julio de 2014.

Repertorio de tenor 

 Andrea Chenier-Bari, Petruzzelli, 18 de enero de 1951.
 Giovanna d'Arco-Milán, RAI, 26 de mayo de 1951.
 Pagliacci-Milán, RAI, 10 de junio de 1951.
 La forza del Destino-Milán, RAI, 16 de julio de 1951.
 Un Ballo in Maschera-Milán, Nuovo, 15 de agosto de 1951.
 Simon Boccanegra-Roma, RAI, 21 de noviembre de 1951.
 I due Foscari-Milán, RAI, 5 de diciembre de 1951.
 Adriana Lecouvreur-Prato, Metastasio, 31 de diciembre de 1951.
 Faust-Bari, Petruzzelli, 8 de enero de 1952.
 Jenufa (Steva)-Roma, Opera, 17 de abril de 1952.
 Ifigenia-Nápoles, San Carlo, 1 de junio de 1952.
 Mefistofele -Roma, Caracalla, 1 de julio de 1952.
 Madama Butterfly-Cagliari, All'aperto, de agosto de 1952.
 Masaniello-Milán, Scala, 25 de marzo de 1953.
 Rigoletto-Livorno, Goldoni, 20 de mayo de 1953.
 Aida-Buenos Aires, Colón, 24 de julio de 1953.
 Tosca-Buenos Aires, Colón, 7 de agosto de 1953.
 Manon Lescaut-Rovigo, Sociale, 24 de octubre de 1953.
 Turandot-Catania, Massimo Bellini, 19 de noviembre de 1953.
 Loreley-Reggio Emilia, Municipale, 2 de febrero de 1954.
 L'incorazione di Poppea-Milán, RAI, 7 de marzo de 1954.
 Carmen-Monte Carlo, Salle Garnier, 30 de enero de 1955.
 Lucia di Lammermoor-Brescia, Grande, 3 Fenruary 1955.
 Don Carlo-Buenos Aires, Colón, de agosto de 1955.
 La Traviata-Salsomaggiore, Nuovo, 10 de septiembre de 1955.
 Il Tabarro-Chicago, Lyric, 16 de noviembre de 1955.
 Cavalleria Rusticana-Chicago Lyric, 26 de noviembre de 1955.
 L'amore dei tre Re-Chicago, Lyric, 28 de noviembre de 1955.
 La Gioconda-Trieste, Castello di San Giusto, 16 de julio de 1956.
 Il Trovatore-Nueva York, MET, 13 de noviembre de 1956.
 Fior di Maria-Milán, RAI, 30 de enero de 1957.
 La Bohème-Caracas, Municipal, de octubre de 1957.
 Macbeth-Nueva York, MET, 5 de febrero de 1959.
 L'elisir d'Amore-San Sebastián, Victoria Eugenia, 26 de agosto de 1959.
 Ernani-Nueva York, MET, 26 de noviembre de 1962.
 La Wally- Nueva York, Carnegie Hall, 13 de marzo de 1968.
 Werther-Nápoles, San Carlo, 11 de febrero de 1969.
 Norma-Nueva York, MET, 3 de marzo de 1970.
 Luisa Miller-Génova, Margherita, 20 de septiembre de 1972.
 Edgar-Nueva York, Carnegie, 13 de abril de 1977.
 I Lombardi alla prima Crociata-San Diego, Russ Auditorium, 22 de junio de 1979.
 Il Corsaro-Nueva York, Town Hall, 16 de diciembre de 1981.
 Attila-Tulsa, Chapman Music Hall, 6 de marzo de 1982.
 Otello-Nueva York, Carnegie Hall, 3 de mayo de 2000.

Bibliografía 

 Gustavo de marzo deesi, Carlo Bergonzi, I suoi personaggi; Azzali Editori, Parma, 2003.

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía
 Biografía e interpretación de E lucevan le stelle, (Tosca, Puccini) en El poder de la palabra
 Entrevista en “La Vanguardia”
 Entrevista en “El País”
 Sitio oficial

Tenores de Italia
Maestros de canto
Orden al Mérito de la República Italiana
Músicos clásicos del siglo XX de Italia
Nacidos en la provincia de Parma
Fallecidos en Milán